Bourguignat est un nom de famille originaire du massif central; il indique une origine d'une personne : la Bourgogne.

Variantes : Bourguigna, Bourguignas, Bourguinat.

Patronyme
 Jean Bourguignat (1918-2008), général de brigade aérienne français ;
 Jules René Bourguignat (1829-1892), naturaliste et malacologiste français ;
 Lucien Auguste Bourguignat dit Luc Dartagnan (1863-1941), acteur français.

Zoologie 
 Helix Bourguignat est une espèce d'escargots (Gastropoda) de la famille des Helicidae, et du genre Helix.